Ixa oder IXA steht für:

 Rissa Ixa, einen nigrischen Maler
 Flughafen Agartala in Indien (IATA-Code)

Abkürzung